BR 691 steht für:
 Baureihe 690, Gütertriebwagen für den Schienenverkehr

Br.691 steht für:
 Breguet Br.691, eine Serie französischer zweimotoriger zweisitziger Kampfflugzeuge

BR0691